En Macédoine du Nord, la distinction entre une ville et un village n'est pas liée au nombre d'habitants ; le terme « ville » est une question de statut officiel, obtenu au cours de l'histoire et, plus récemment, par décision administrative. C'est ainsi que certaines « villes » sont faiblement peuplées, tandis que certains « villages » possèdent une population importante.

En outre, le pays est divisé en municipalités, qui regroupent chacune un certain nombre de villages autour d'un chef-lieu. Le caractère de ce chef-lieu, ville ou village, détermine si la municipalité est urbaine ou rurale. Si le chef-lieu a le statut de « ville », la municipalité est urbaine, si c'est un village, elle est rurale. Cette distinction se fait quelle que soit la taille du chef-lieu ou le caractère de l'ensemble de la municipalité.

La Macédoine du Nord compte 34 localités qui possèdent le statut de « ville ».

Villes de Macédoine du Nord

Références

Annexes

Articles connexes 
 Liste des noms latins des villes des Balkans
 Municipalités de Macédoine du Nord

Liens externes 

 Office des statistiques de Macédoine 
 City Population 

Macedoine du Nord

Liste en rapport avec la Macédoine du Nord